Панькевич — фамилия. Известные носители:

 Панькевич, Олег Игоревич (род. 1972) — украинский политический деятель.
 Панькевич, Никита Андреевич (род. 1995) — российский футболист.